Het WTA-tennistoernooi van Sopot (officieel Prokom Open) van 2001 vond plaats van maandag 23 tot en met zondag 29 juli 2001 in de Poolse plaats Sopot. Het was de vierde editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Sopot 2001. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Duitse titelverdedigster Anke Huber bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitge­scha­keld door Gala León García.

De ongeplaatste Cristina Torrens Valero uit Spanje won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij haar, eveneens ongeplaatste, landgenote Gala León García in twee sets. Torrens Valero wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Sopot op haar naam te schrij­ven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste sinds twee jaar. Zij won US$ 27.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Geen van de geplaatste teams bereikte de tweede ronde.

Het ongeplaatste duo Joannette Kruger en Francesca Schiavone won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste koppel Joelija Bejgelzimer en Anastasia Rodionova in twee sets. Het was hun eerste, en enige, gezamen­lijke titel. Noch de Zuid-Afrikaanse Kruger noch de Italiaanse Schiavone had daar­naast eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Sopot 2001
Sopot